Hermas ist der Name folgender Personen:
 Hermas von Antiochia, antiker Sportler und Olympiasieger im Pankration vermutlich 25 und 29 n. Chr.
 Hermas, früher Christ und Verfasser der Schrift Der Hirte des Hermas
 Hermas von Philippi, früher Jünger Jesu und Bischof von Philippi
 Hermas/Hermon, Bischof von Jerusalem ca. 300–ca. 314 n. Chr.
 Hermas Muvunyi, ruandischer Sprinter und Mittelstreckenläufer

Hermas ist zudem die dorische Namensform des Gottes Hermes.

Hermas steht außerdem für:
 Hermas (Gattung), Gattung der Doldenblütler
 Saint-Hermas, Ortsteil der Stadt Mirabel (Québec)